Fike ist der Nachname von
 Dominic Fike (* 1995), US-amerikanischer Rapper und Sänger
 Edward Fike (1925–2018), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 FIKE (Filmfestival), offizielle Kurzform des portugiesischen Kurzfilm-Festivals Festival Internacional de Curtas Metragens de Évora